Гильбо:
 Гильбо, Анри — французский поэт, представитель школы динамизма.
 Гильбо, Жереми — канадский актёр.
 Гильбо, Люс — канадская (квебекская) актриса.
 Гильбо, Робер — французский учёный.
 Гильбо, Стивен — французский экологический активист и политик.